Fratellini ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Fratellini (1885–1961), italienisch-französischer Zirkuskünstler, siehe Trio Fratellini
 Annie Fratellini (1932–1997), französische Zirkuskünstlerin und Filmschauspielerin
 François Fratellini (1879–1951), italienisch-französischer Zirkuskünstler, siehe Trio Fratellini
 Paul Fratellini (1877–1940), italienisch-französischer Zirkuskünstler, siehe Trio Fratellini